Турнір перехідної ліги другого чемпіонату України з футболу 1992—1993 проводився з 15 серпня 1992 по 3 липня 1993 року.

Учасники 
У турнірі брали участь 18 команд:

Команди за регіонами

Стадіони

Підсумкова таблиця 

|}

5 червня 1993 року — у матчі 29-го туру «Фрунзенець» — «Фетровик», футболісти «Фетровика» залишили поле через незгоду з рішенням арбітра. Команда знята зі змагань, у решті матчів їй зараховані технічні поразки — −:+, проте команду було поновлено на розіграш наступного чемпіонату.

Після закінчення сезону «Антрацит» (Кіровське) знявся з чемпіонату і право на перехід в другу лігу отримала команда «Прометей» (Шахтарськ), а команда «Сілур» (Харцизьк) зберегла прописку в перехідній лізі на наступний сезон.

Команда «Нива-Борисфен» (Миронівка) залишилась в перехідній лізі, а її місце в другій лізі зайняла нова команда «Борисфен» (Бориспіль), куди ввійшла частина гравців команди «Нива-Борисфен» (Миронівка).

Результати матчів

Лідери за турами

Тур за туром

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Перехідну лігу в наступному сезоні поповнили переможці чемпіонату України серед аматорів: «Сіріус» (Жовті Води), «Гарт» (Бородянка), «Оскіл» (Куп'янськ), «Хутровик» (Тисмениця), «Бескид» (Надвірна), «Сурож» (Судак), а також команди: «Медик» (Моршин), «Віктор» (Запоріжжя), ФК «Львів».

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: друга ліга
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1992—1993
 Кубок України з футболу 1992—1993

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины 1992/93 — Переходная лига — Украинский футбол от Алексея Кобызева

Примітки 

Чемпіонат України з футболу: третя ліга
1992 у футболі
1993 у футболі
1992 в українському спорті
1993 в українському спорті